Stereotipia – tecnica tipografica
Stereotipia – disturbo psico-motorio